Southampton FC (celým názvem: Southampton Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Southampton v nemetropolitním hrabství Hampshire. Založen byl v roce 1885 pod názvem St. Mary's YMA FC. Svůj současný název nese od roku 1897. Od sezóny 2012/13 působí v Premier League (nejvyšší soutěž v Anglii). Týmu se přezdívá The Saints (svatí). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na St Mary's Stadium s kapacitou 32 251 diváků.

Historie 

V sezoně 2004/05 The Saints sestoupili z Premier League do Championship, v roce 2009 pak dokonce do League One. Zde se po dvouletém pobytu vrátili do Championship a následující rok obratem i do Premier League, kterou tak opět přivítali po více než 7 letech. Největšími úspěchy klubu jsou vítězství FA Cupu v roce 1976 a 2. místo v lize z roku 1984.

Za klub hráli v minulosti i čeští fotbalisté Rudolf Skácel, Mario Lička či Tomáš Pekhart.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1885 – St. Mary's YMA FC (St. Mary's Young Men's Association Football Club)
 1887 – St. Mary's FC (St. Mary's Football Club)
 1894 – Southampton St. Mary's FC (Southampton St. Mary's Football Club)
 1897 – Southampton FC (Southampton Football Club)

Získané trofeje 

 FA Cup ( 1× )
 1975/76
 EFL Trophy ( 1× )
 2009/10

Soupiska 
K 21. srpnu 2022

Hráči na hostování

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1894–1920: Southern Football League (Division One)
 1920–1922: Football League Third Division South
 1922–1953: Football League Second Division
 1953–1958: Football League Third Division South
 1958–1960: Football League Third Division
 1960–1966: Football League Second Division
 1966–1974: Football League First Division
 1974–1978: Football League Second Division
 1978–1992: Football League First Division
 1992–2005: Premier League
 2005–2009: Football League Championship
 2009–2011: Football League One
 2011–2012: Football League Championship
 2012– : Premier League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1919/20: Klub se stal po sezóně členem Football League, respektive její nově založené Third Division.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1885
Sport v Southamptonu